Værkerne af C.W. Eckersberg omfatter malerier og tegninger skabt af guldaldermaleren på omkring et halvt århundrede, fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til hans død i 1853.
Der er tale om et bredt udsnit af genre: portrætmalerier, genrebilleder, marinemalerier, historiemalerier, religiøse malerier, modelmalerier, landskabs- og arkitekturbilleder.
Man finder mange af Eckersbergs værker på Statens Museum for Kunst.

Referencer 

Lister over værker